Der World Grand Prix war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 25. bis zum 29. Oktober 2000 zum dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum ersten Mal das Crosbie Cedars Hotel in County Wexford.

Titelverteidiger war Phil Taylor, der das Turnier erneut, zum insgesamt dritten Mal, gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der Vorrunde war ein best of 5 sets. Im Finale ein best of 11 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden Ir£ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Setzliste

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde (Preliminary Round) wurde am 25. Oktober ausgetragen.

Finalrunde

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2000
Dartveranstaltung 2000
Dartwettbewerb in Irland
County Wexford